

Geografia
 Neo – città capitale del Distretto di Yen Dung in Vietnam

Sigle 
 Near-Earth object – oggetto celeste che interseca l'orbita terrestre

Linguistica 
 Neo – Lingua ausiliaria internazionale

Musica 
 Neo – gruppo musicale jazzcore italiano
 Neo – gruppo musicale new wave ungherese
 Neo – album del gruppo di rock progressivo dei La Torre dell'Alchimista

Medicina 
 Neo – macchia della pelle

Personaggi immaginari
 Neo – personaggio della serie di film Matrix
 Imperatore Neo – personaggio della serie animata Il mistero della pietra azzurra

Scienza e tecnica 
 Neo1973 – Telefonino prodotto dall'azienda taiwanese First International Computer